Conisternum är ett släkte av tvåvingar. Conisternum ingår i familjen kolvflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kolvflugor
Conisternum